Lilí Álvarez e Cornelia Bouman hanno battuto in finale Bobbie Heine e Alida Neave 7-5, 6-3.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1929